verge, synonyme de pénis ;
 verge, synonyme de tringle ;
 verges, instrument de châtiment corporel ;
 verge, unité de longueur ou de surface dont la valeur a varié selon les époques et les lieux ;
 verge, baguette ancêtre de la main de justice ;
 Verge, une cryptomonnaie ;
 The Verge, site d'information technologique américain.

Toponyme 

 Verges, commune française du département du Jura ;
 Deux-Verges, commune française du Cantal ;
 Sainte-Verge, commune française des Deux-Sèvres ;
 Verges, commune espagnole de Catalogne.

Titres 

 Les Onze Mille Verges, roman érotique de Guillaume Apollinaire.